Brienz bezeichnet zwei Schweizer Gemeinden:

 Brienz BE, Gemeinde am Brienzersee, Kanton Bern
 Brienz/Brinzauls, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton Graubünden